Il Palermo Film Festival è stato un festival del cinema che si è svolto nella città di Palermo dal 2004 al 2005.

Storia
Nasce come progetto di Sergio Ruffino, nel 2000, e viene annunciato tre anni dopo alla stampa. La prima edizione viene realizzata a settembre 2004 all'interno dei Cantieri Culturali alla Zisa con gran successo di pubblico e critica.

All'interno della manifestazione sono presenti il Palermo Corto Festival, la sezione cinema breve con i concorsi Nazionale, il Premio Vittorio Albano, il Premio Palermo Corto Dams, il Premio Banco di Sicilia e le Maratone Notturne.

Le vetrine cinematografiche comprendono le anteprime siciliane, i film bloccati, gli Speciali, Omaggi, dialoghi d'autore, gli Stati generali del cinema in Sicilia, il Palermo FilmForum, il Cinemeeting, il Movimento Autori Siciliani, Area 51 su sperimentazione video, il Campus del cortometraggio Sunset (la prima piccola scuola di cinema con l'impiego di pellicola), lezioni di cinema ed altro ancora.

Nel 2005 si tiene la seconda edizione , dopo di che il direttore artistico Ruffino modifica il progetto per trasformarlo in una "Mostra del cinema di Palermo".

Premio Vittorio Albano
Il Premio Vittorio Albano è un riconoscimento che viene assegnato nell'ambito di un concorso di cortometraggi all'interno del Palermo Film Festival. È stato ideato ed istituito per volere del regista palermitano Sergio Ruffino amico del critico cinematografico Albano scomparso nel gennaio del 2003 qualche giorno prima l'inizio del set del film cortometraggio Deliverine dello stesso Ruffino in cui Vittorio Albano doveva essere presente: il corto è stato quindi dedicato alla sua memoria; nel marzo dello stesso anno Sergio Ruffino ha creato una rassegna omaggio a Vittorio Albano in cui critici colleghi e registi salutavano il giornalista palermitano con ricordi, filmati e proiezione di cortometraggi; durante la fine di tale rassegna Ruffino ha annunciato la volontà di istituire l'omonimo premio per il cinema breve siciliano dedicato ad Albano per l'anno seguente, durante la prima edizione del Palermo Film Festival. Dal 2004 il Premio Vittorio Albano è diventato realtà e viene assegnato all'interno del festival del cinema di Palermo da una giuria al miglior cortometraggio siciliano.

Note

Festival cinematografici italiani del passato
Festival cinematografici a Palermo